Печеньга:

 Печеньга (приток Ваги) — река в России, протекает в Вологодской области, Архангельской области.
 Печеньга (приток Кокшеньги) — река в России, протекает в Архангельской и Вологодской областях.
 Печеньга (приток Сити) — река в России, протекает в Вологодской области, Архангельской области.
 Печеньга (приток Сухоны) — река в Российской Федерации, протекает в Вологодской области, Архангельской области.

См. также 
 Верхняя Печеньга
 Нижняя Печеньга
 Лесная Печеньга